NGC 5099 (другие обозначения — NPM1G -12.0449, PGC 46627) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5099
Дева (созвездие)